Prochoriwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Prochoriwka (Kaniw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw
 Prochoriwka (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw
 Prochoriwka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha

Siehe auch:
 Prochorowka (Begriffsklärung)